Grubing ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grubing (Gemeinde Wartberg), Ort bei Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Grubing (Gemeinde Hollersbach), Ortschaft von Hollersbach im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Grubing ist der Familienname folgender Personen:
 Timo Grubing (* 1981), deutscher Illustrator

Siehe auch: 
 Grubinger